Whiting kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Whiting,

USA 

 Whiting, Kansas, ort, Jackson County, 
 Whiting, Iowa, ort, Monona County, 
 Whiting, Indiana, ort, Lake County, 
 Whiting, Maine, ort, Washington County, 
 Whiting, Wisconsin, ort, Portage County, 
 Whiting, Vermont

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar